Дорофе́ева — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Дорофеева, Алина Анатольевна (род. 1998) — российская футболистка.
 Дорофеева, Алла Владимировна (1935—2020) — советский и российский математик, педагог.
 Дорофеева, Валентина Александровна (1937—2018) — полный кавалер Ордена трудовой Славы, оператор нефтяной промышленности.
 Дорофеева, Вера Алексеевна (род. 1946) — ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой (2004—2013).
 Дорофеева, Виктория Александровна (род. 2000) — российская баскетболистка.
 Дорофеева, Екатерина Николаевна (1962—1994) — советская и российская альпинистка, заслуженный мастер спорта СССР.
 Дорофеева, Инна Борисовна (род. 1966) — советская и украинская артистка балета, педагог.
 Дорофеева, Ирина Аркадьевна (род. 1977) — белорусская певица.
 
 Дорофеева, Тамара (род. 1984) — венгерская фигуристка-одиночница.
 Дорофеева, Татьяна Валерьяновна (1948—2012) — российский филолог-востоковед, переводчик.
 Дорофеева, Феврония Акиндиновна (род. 1935) — Герой Социалистического Труда.